Landen (België), een stad in de Belgische provincie Vlaams-Brabant
Landen (Verenigde Staten), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Landing (luchtvaart), het op de grond terugkomen van vliegtuigen, vogels etc.

Zie ook
Land (doorverwijspagina)